Plaats in Indonesië
 Sungai Buaya (Rawajitu Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung
 Sungai Buaya (Silinda), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Sungai Buaya (Pemulutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra